Yggdrasil kan syfta på

 Yggdrasil – världsträdet i nordisk mytologi
 Yggdrasil  AB  – ett förvaltningsbolag ägt av Erik Penser
 Yggdrasil (musikgrupp) – en musikgrupp
 Yggdrasil (folk metal) – ett svenskt folk metalband

Se även
 Ygdrasil - en glaciär på Grönland